

Sigle 
Elettrocardiogramma

Codici 
 ECG – codice aeroportuale IATA dell'Elizabeth City Regional Airport di Elizabeth City (Stati Uniti)
 ECG – codice vettore ICAO di Aero Ejecutivos